Bethesda Game Studios — американская компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Основана в 2001 году, в американском городе Роквилл, штат Мэриленд. Ранее компания была одним целым с Bethesda Softworks, но после выхода игры The Elder Scrolls III: Morrowind в 2002 году, у неё появилось собственное название и логотип. Студией руководят Эшли Ченг и Тодд Говард. Офисы Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks и ZeniMax Media расположены в одном здании.

История 
Студия была основана в 2001 году. В том же году все разработчики из Bethesda Softworks переехали в Bethesda Game Studios. В этот же год Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios разделились на издателя и разработчика соответственно.

Не все игры Bethesda Game Studios издавались Bethesda Softworks. Например, версии The Elder Scrolls IV: Oblivion для Windows и Xbox 360 издавались 2K Games, а версия для PlayStation 3 была выпущена компанией Ubisoft.

В середине 2000-х годов Bethesda Game Studios состояла из двух студий — одна занималась RPG, другая разрабатывала гонки серии IHRA Drag Racing.

В декабре 2015 года открылся новый офис в городе Монреаль.

В марте 2018 года стало известно о ребрендинге BattleCry Studios в Bethesda Game Studios Austin. Студия базируется в городе Остин, штат Техас.

10 августа 2018 года было объявлено о ребрендинге Escalation Studios в Bethesda Game Studios Dallas.

Игры

Дополнения

Примечания 

Производители компьютерных игр США
ZeniMax Media
Появились в 2001 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту
Дочерние общества Microsoft